

Musica 
 Songs of Experience – album di David Axelrod del 1969
 Songs of Experience – album degli U2 del 2017

Altro 
 Songs of Experience – secondo libro dell'opera Songs of Innocence and of Experience di William Blake
 Songs of Experience – episodio della sesta stagione di Pretty Little Liars